Megamelodes är ett släkte av insekter som beskrevs av Le Quesne 1960. Megamelodes ingår i familjen sporrstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sporrstritar
Megamelodes